Rome: Total War: Barbarian Invasion — первое официальное дополнение к стратегической игре Rome: Total War охватывающее период Великого переселения народов с 363 г. до 476 г. н. э. Обе половины Римской империи (Западная и Восточная) противостоят различным неримским фракциям. По ходу игры возможны самые разные союзы, но для победы большинству фракций необходимо контролировать провинции на территории Рима.

Feral Interactive выпустил версию для macOS 5 февраля 2010 года как часть «Золотого издания», и для iPad — 28 мая 2017 года. Обновление приложения c языковым пакетом для русского языка для iPad вышло 1 июня 2017 года и для iPhone — 9 мая 2019 года. Версия игры для Android вышла 18 июня 2019 года.

Игровой процесс 

В оригинальном Rome: Total War большинство фракций за исключением Египта были значительно слабее чем римские, то есть мир был «однополярным». В Barbarian Invasion две римские фракции — Западная и Восточная Римская империя примерно равны по своему потенциалу, однако «варварские» фракции также обладают значительной силой. Игра иллюстрирует, как в IV-V веках Римской империи было тяжело поддерживать внутренний порядок и обороняться от ударов варваров.

В Barbarian Invasion городов примерно в полтора раза меньше, чем в оригинальном Rome: Total War, хотя размер игровой карты остался таким же. Расстояния между городами здесь гораздо больше, игроку приходится в каждом городе выстраивать здания таким образом, чтобы он становился более независим от других поселений, армию также приходится держать не в городе, а где-то посередине между городами, чтобы иметь возможность в течение 1-2 ходов оперативно доставить её в нужное место.

Главное новшество Barbarian Invasion — это ночные сражения. Ночью видимость врагов практически нулевая, однако играть так стало интереснее, в таком режиме боя эффектно выглядят зажженные стрелы и ярко освещенные факелами стены. Темнота влияет на некоторые аспекты в игре: лучники ночью хуже видят, вследствие чего больше промахиваются, а также увеличивается шанс устроить успешную засаду. Однако из-за бо́льших требований к процессору игра во время ночных сражений довольно заметно «тормозит» на слабых компьютерах. Большинство юнитов получили возможность переплывать реки во время боев.

Ещё одно заметное отличие — абсолютно новые виды юнитов. Несмотря на это, большинство видов пехоты между собой различаются лишь на 1-2 единицы какой либо характеристики, то есть различия у юнитов стоимостью найма 500 динариев и 700 динариев крайне незначительны. Также во время битв с огромными варварскими ордами на поле боя присутствует, в зависимости от настроек, до 15000 воинов в кадре, что также отрицательно сказывается на производительности игры.

Ещё одно нововведение, прибавившее игре исторического реализма, но довольно неожиданное — если какая-либо фракция теряет абсолютно все города (провинции), то она не уничтожается, как во всех других стратегиях, а становится ордой из кочевников, и фракция существует до тех пор, пока жив хотя бы один член королевской семьи. Лишь после потери королевской семьи фракция разрушается. Но это свойственно только кочевным фракциям (цивилизованные римляне и персы, оседлые варвары — саксы, кельты и алеманны, а также африканцы-берберы не смогут стать ордой).

Также в Barbarian Invasion сохранилась возможность изменения файла descr_strat.txt. В случае переноса фракций в этом файле из nonplayable в playable, фракция будет отображаться в меню как положено, с условиями победы и описанием и возможностью игры за неё.

Религия 
В игре присутствуют три религии: Христианство, Зороастризм и Язычество. В начале кампании в большинстве земель господствует язычество. Религия поселения зависит от количества верующих той или иной религии. Количество верующих в свою очередь зависит от их «прироста». Сам же «прирост» — это процентное соотношение верующих. Оно зависит от: от соседних областей (какая в них господствует религия) — 5 % прирост той религии, которая господствует в соседних областях (например две соседние языческие области и одна соседняя христианская — это 10 % прирост к язычеству и 5 % прирост к христианству), от персонажей, находящихся в данной области (от их религиозных взглядов, религиозных вещей, и свиты) и от религиозных построек в поселении (чем выше уровень религиозной постройки, тем больший процентный прирост она приносит). Если государственная религия или религия лидера фракции отличается от религии поселения, там могут возникнуть религиозные волнения, немного уменьшающие уровень общественного порядка в городе.

Фракции 

 Западная Римская империя.
 Восточная Римская империя.
 Гунны.
 Готы .
 Сарматы.
 Саксы.
 Вандалы.
 Алеманны.
 Франки.
 Империя Сасанидов.

Неиграбельные фракции, доступны в режиме сражений :
 Остготы.
 Кельты.
 Славяне.
 Берберы.
 Роксоланы.
 Бургунды.
 Лангобарды.
 Повстанцы.
 Повстанцы Западной Римской империи.
 Повстанцы Восточной Римской империи.
 Британские римляне.

Критика

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии Total War

Пошаговые стратегии
Total War
Компьютерные игры, локализованные 1С
Дополнения к компьютерным играм